Вокруг света за 80 дней:
 «Вокруг света за 80 дней» — роман Жюля Верна.
 
 «Вокруг света за 80 дней» — мини-сериал 1989 года, экранизация одноимённого романа Жюля Верна.
 «Вокруг света за 80 дней» — британский документальный телесериал 2009 года.
 «Вокруг света за 80 дней» — британский телесериал 2021 года, экранизация одноимённого романа Жюля Верна.
 «Вокруг света за 80 дней» — франко-бельгийский мультфильм 2021 года по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».
 «80 дней вокруг света» — австралийский телевизионный мультсериал по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».
 «Вокруг света с Вилли Фогом» — японо-испанский мультсериал по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»
 «Вокруг света за 80 дней» — автопробег 2000 года на ретро-автомобилях.